Кошачьи акулы-парматурусы () — род хрящевых рыб семейства кошачьих акул (). Родовое название происходит от слов  — «небольшой щит» и  — «хвост».

Виды

Примечания

Ссылки 
 Кошачьи акулы-парматурусы в базе данных FishBase

Кошачьи акулы